European Champions League 2002-2003 – edizione della competizione di pallavolo femminile europea
 European Champions League 2002-2003 – edizione della competizione di pallavolo maschile europea